Пло́ское — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население — 3 жителя (2007 год) . Расположена в центральной части области в 5 км к северу от города Сафонова, в 6 км севернее автодороги , на берегу реки Большая Вержа. В 3,5 км севернее деревни железнодорожная станция о.п. 14-й км на линии Дурово — Владимирский Тупик. Входит в состав Беленинского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году..

Экономика 
Фермерское хозяйство «Горное» .

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района